

Айтей — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Айтей — село, Карасайський район, Алматинська область